The Ultimate Fighter: Heavyweights é a décima edição do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter. Em uma conferencia de imprensa logo após o UFC 98, Dana White anunciou que as filmagens da temporada começariam em 1 de junho de 2009. A edição décima foi ao ar na Spike TV em 16 de setembro de 2009, logo após o UFC Fight Night 19.

O UFC e a Spike TV realizaram um teste de elenco no The Seattle Airport Marriott Hotel em Seattle, [Washington] em 6 de abril de 2009. Os organizadores convocaram lutadores da divisão dos Pesos Médios e dos Pesados. No dia da seletiva, 250 lutadores em potencial apareceram; inclusive os membros do elenco do UFC, da International Fight League, e ex-jogadores de futebol da National Football League. Da mesma maneira das edições anteriores, os lutadores deveriam ter lutas profissionais em seus cartéis.

Esta temporada não apresentava uma rodada eliminatória como nas temporadas anteriores.

Elenco

Treinadores
 Equipe Rashad
Rashad Evans
 Greg Jackson, da Jackson's Submission Fighting
Trevor Wittman
Mike Van Arsdale
Rolles Gracie

 Equipe Rampage
Quinton Jackson
Tom Blackledge
Tiki Ghosn
Hector Ramirez
Mike Dolce

Lutadores
Equipe Rashad
James McSweeney, Brendan Schaub, Justin Wren, Jon Madsen, Roy Nelson, Darrill Schoonover, Matt Mitrione, Mike Wessel

Equipe Rampage
Kevin "Kimbo Slice" Ferguson, Abe Wagner, Demico Rogers, Wes Sims, Scott Junk, Wes Shivers, Marcus Jones, Zak Jensen

Outros
Apresetador: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Finale
O final da temporada ocorreu em 5 de dezembro de 2009, em Las Vegas, Nevada.

Luta de Pesos Pesados:  Roy Nelson vs.  Brendan Schaub
Nelson derrotou Schaub via KO (Socos) aos  3:45 do segundo round.

Chaves do torneio

Referências

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website
The Ultimate Fighter on SpikeTV

Episódios do TUF
Reality shows dos Estados Unidos
2009 na televisão